

Speck

Miejscowości 
 Gać (niem. Speck)
 Mosty (niem. Speck)
 Mosty-Osiedle (do 1945 Speck Bahnhof)

Postaci 
 Adolf Speck
 Richard Benjamin Speck
 Zsa Zsa Speck (właściwie Perry Pandrea)

Zobacz też 
 Szpekucha